TX-1 bezeichnet:

 eine Rennsimulation TX-1 (Arcadespiel), inoffizieller Nachfolger des Arcade-Spiels Pole Position  
 einen Nachfolger des Computers TX-0 (1955)
 ein Subnotebook von Sony Vaio
 den Texas District 1